Die 21. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 10. bis zum 20. Juni 1999 in Brisbane statt. Die australische Auswahl konnte den Titel zum siebten Mal erringen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 1998, Olympiasieger 1996 und Titelverteidiger)
   (Olympiazweiter und Vizeweltmeister) 
   (Gastgeber, Olympiadritter und WM-Vierter)
   (WM-Fünfter)
   (WM-Sechster)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1999
Hockey 1999
Sportveranstaltung in Brisbane
Hockeywettbewerb in Australien